Albert Lemaître peut désigner :
 Albert Lemaître (1865-1906), pilote automobile français ;
 Albert Lemaître (1886-1975), peintre belge ;
 Albert Lemaître (1948-), joueur français de football.